

Siehe auch 

 Liste der Kölner Weihbischöfe
 Liste der Kölner Offiziale
 Liste der Kölner Domherren

Literatur 
 Peter Stegt: Die Weihbischöfe und Generalvikare des Bistums Köln zwischen 1510 und 1690. Bautz, Nordhausen 2004, ISBN 3-88309-225-8.
 Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches (1648 bis 1803). Ein biografisches Lexikon, Berlin 1990.
 Arnold Güttsches: Die Kölner Generalvikare von 1390 bis 1600, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins e. V. 13 (1931), S. 30–53.
 Eduard Hegel: Clemens August als Kirchenfürst. In: Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts. Ausstellung in Schloß Augustusburg zu Brühl 1961, Köln 1961, S. 24f.
 Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung vom Pfälzischen Krieg bis zum Ende der französischen Zeit (= Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 4 ), Köln 1979.
 Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln zwischen der Restauration des 19. Jahrhunderts und der Restauration des 20. Jahrhunderts (= Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 5 ), Köln 1987, ISBN 376160873X.
 Heinrich Molitor: Der Kompetenzbereich von Generalvikar und Offizial der Erzdiözese Köln während des 17. und 18. Jahrhunderts. Köln 1960.
 Hansgeorg Molitor: Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe (= Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 3 ), Köln 2008, ISBN 978-3-7616-1346-7.

Anmerkungen 

!
Kolner Generalvikare